Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Topshelf Open 2014 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl sedmý nasazený francouzský tenista Nicolas Mahut, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Bautista Agut.

Singlovou soutěž vyhrál třetí nasazený Španěl Roberto Bautista Agut, jenž ve svém druhém kariérním finále zdolal německého hráče Benjamina Beckera ve třech sadách . Na okruhu ATP Tour tak získal první trofej vůbec.

Nasazení hráčů 
  David Ferrer (odstoupil)
  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  'Roberto Bautista Agut (vítěz)
  Marcel Granollers (1. kolo)
  Dmitrij Tursunov (2. kolo, odstoupil kvůli zranění chodidla)
  Vasek Pospisil (čtvrtfinále)
  Nicolas Mahut (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Topshelf Open 2014